Felix Genzmer ist der Name folgender Personen:

* Felix Genzmer (Architekt) (1856–1929), deutscher Architekt
 Felix Genzmer (Rechtswissenschaftler) (1878–1959), deutscher Jurist, Rechtshistoriker, germanistischer und skandinavistischer Mediävist